Příjmení Menger nosí více různých osobností:

 Anton Menger (1841–1906) – rakouský právník
 Carl Menger (1840–1921) – rakouský ekonom
 Karl Menger (1902–1985) – rakouský matematik, syn Carla Mengera
 Mengerova houba, též houba Sierpińského-Mengera – fraktál ve třírozměrném prostoru
 Václav Menger (1888–1947) – český herec, scenárista, spisovatel, překladatel a legionář